Franceschi es un apellido de origen italiano que puede referirse a:

 Alberto Franceschi (1947-), político y empresario venezolano.
 Claude Franceschi (1942-),  médico angiólogo francés. 
 Francesco Franceschi (1834-1924),  botánico y horticultor italiano.
 Giovanni Francheschi (1963), exnadador italiano.
 Gustavo Franceschi (1881-1957), periodista, democratacristiano, y sacerdote argentino de origen italiano.
 Jules Franceschi (1825-1893), escultor francés de origen italiano.
 Michel Franceschi, deportista francés que compitió en yudo.